Суперкубок Італії з футболу 2012 — 25-й розіграш турніру. Матч відбувся 11 серпня 2012 року між чемпіоном Італії «Ювентусом» та володарем кубка «Наполі».

Матч

Деталі

Посилання 
 Фінали суперкубка Італії з футболу 
 Матч на soccerway.com

2012
2012 у футболі
Матчі ФК «Ювентус»
Серпень 2012
2012 в італійському спорті